Guzolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guzolândia (ort), São Paulo, 
 Guzolândia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar